Республиканская Футбольная Группа «А» 1957 () — 33-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники 
В турнире участвовали 12 команд, которые играли двухкруговый турнир.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Состав чемпиона

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1957
Болгария
1957 год в Болгарии